Атенульф:

 Атенульф I — князь Капуи в 887—910 годах, князь Беневенто в 899—910 годах
 Атенульф II — князь Капуи и Беневенто в 911—940 годах, младший брат и соправитель Ландульфа I (III)
 Атенульф III — князь Капуи и Беневенто в 933—943 годах, старший сын Ландульфа I